Spojení písmen F a M může mít různé významy:

FM 
 FM – kód ISO 3166-2 pro Federativní státy Mikronésie
 bývalá SPZ okrese Frýdek-Místek
 Frekvenční modulace
 na rozhlasových přijímačích a v rozhlasovém vysílání se zkratka stala synonymem pro pásmo velmi krátkých vln, protože na jiném pásmu než VKV se FM nepoužívá, ale nejedná se o synonymum
 zcela chybně se zkratka FM používá místo jednotky megahertz, například 87,5 FM by správně mělo být 87,5 MHz, potom by byl údaj o modulaci i vlnovém pásmu nadbytečný
 Fázová modulace
 Facility management – SW systém pro správu nemovitostí
 fakulta managementu při Vysoké škole ekonomické v Praze
 fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií při Vysoké škole technické v Liberci
 Five Musicians – demoscénní hudební skupina
 fluvizem – jeden z půdních typů
 FM Factory – hudební skupina
 FM-2030 – alternativní jméno Fereidouna M. Esfandiaryho
 mistr FIDE – mezinárodní šachový titul (z anglického )

Fm 
 fermium – chemický prvek
 List Filemonovi

fm 
 femtometr, 10−15 metru
 fathom – jednotka angloamerické měrné soustavy
 někdy se fm používá stejně jako FM za údajem o frekvenci rozhlasového vysílače (87,5 fm), toto použití je ještě chybnější, neboť by mohlo značit femtometry (VKV jsou v jednotkách metrů), ve skutečnosti se jedná o megahertze

.fm 
 .fm – internetová doména nejvyššího řádu pro Mikronésii
 last.fm – internetové rádio
 libre.fm – GNU alternativa k last.fm

Externí odkazy